Stofer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Stofer, Schweizer Ruderer
 Florian Stofer (* 1981), Schweizer Ruderer
 Judith Anna Stofer (* 1959), Schweizer Politikerin (AL)